

Cinéma 
 Au bord du gouffre, autre titre donné au film Au bord de la faute de Louis Feuillade, sorti en 1910 ;
 Au bord du gouffre (), un film de Basil Dearden, sorti en 1963 ;
 Au bord du gouffre (), un film de Matthew Chapman, sorti en 2011.

Télévision 
 Au bord du gouffre, un épisode de la série télévisée La Quatrième Dimension ;
 Au bord du gouffre, un épisode de la série télévisée Angel.